Finalen av Europamästerskapet i fotboll 1988 spelades den 25 juni 1988 på Olympiastadion i München i Västtyskland, för att avgöra vem som skulle vinna turneringen. Matchen spelades mellan Sovjetunionen och Nederländerna på Olympiastadion i München. Nederländerna vann med 2–0 efter mål av lagkaptenen Ruud Gullit och turneringens främsta målskytt Marco van Basten. Hans van Breukelen räddade Igor Belanovs straffspark. Marco van Bastens mål har kommit att kallas ett av de största i turneringens historia.

Matchdetaljer

Referenser

Noter

Europamästerskapet i fotboll för herrar
Relationer mellan Nederländerna och Sovjetunionen
Sportevenemang i München
München under 1900-talet